Sauverny est une commune française du département de l'Ain.
 Sauverny est un hameau suisse de la commune de Versoix, dans le canton de Genève, voisin de Sauverny en France.

Homonymie de toponyme